Oldtown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oldtown (Idaho)
 Oldtown (Illinois)
 Oldtown (Indiana)
 Oldtown (Kentucky)
 Oldtown (Maryland)
 Oldtown (North Carolina)
 Oldtown (Ohio)
 Oldtown (Tennessee)
 Oldtown (Virginia)
 Oldtown Flats (Ohio)
 Oldtown Township (Illinois)

in England:
 Oldtown (Barnsley)

in Irland:
 Oldtown (Dublin)
 Oldtown (Letterkenny)

in Nordirland:
 Oldtown (County Antrim)

Siehe auch:
 Old Town